Występy pierwszej drużyny Wawelu w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Mistrzostwa kraju 
Poziom rozgrywek:

Puchary ligi

Przypisy

Bibliografia 
 WikiPasy – Encyklopedia KS Cracovia on line
 History of the Polish League
 II liga polska w piłce nożnej
 Chemicz Stanisław: Piłka nożna w okupowanym Krakowie
 J.Cierpiatka, A.Gowarzewski, B.L.Szmel: 85 lat Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie. Księga pamiątkowa.
 90minut.pl

Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich
Wawel Kraków